Schützenmuseum steht für
Rheinisches Schützenmuseum Neuss
Deutsches Schützenmuseum Schloss Callenberg, Coburg 
Schützenmuseum Aldenhoven
Schwäbisches Schützenmuseum, Illerbeuren, Kronburg
 Schützenscheibenmuseum Scheibbs
 Schützenmuseum Blumenthal, Mecklenburg-Vorpommern
 Schweizer Schützenmuseum, Bern